Villa Concordia ist der Name folgender Gebäude:
 Internationales Künstlerhaus Villa Concordia, Wasserschloss in Bamberg
 Villa Concordia (Oberhausen), ehemalige Direktorenvilla der früheren Zeche Concordia in Oberhausen